Carlo Montanari (1810-1853), nobile e patriota italiano, uno dei martiri di Belfiore.
 Carlo Montanari (morto nel 1915) – generale italiano, padre del diplomatico Franco Montanari.
 Carlo Montanari  (1923-2012), dirigente sportivo.
 Generale Carlo Montanari, cacciatorpediniere della Regia Marina-